Яминский — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Яминский, Никанор Васильевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 5359; 6 декабря 1836.
 Яминский, Николай Васильевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7607; 1 января 1847.

Топоним 
Волгоградская область
 Яминский — хутор в Солонцовском сельском поселении Алексеевского района.
 Яминский — хутор в Яминском сельском поселении Алексеевского района.

См. также 
 Яминский сельсовет